Проявино:

 Проявино — деревня в Велижском районе Смоленской области России, Велижское городское поселение.
 Проявино — деревня в Велижском районе Смоленской области России, Ситьковское сельское поселение.